(1910-1975), producteur américain d'origine russe ;
  (1946-), économiste américain ;
 Efrem Zimbalist (1889-1985), violoniste, chef d'orchestre et compositeur américain d'origine russe ;
 Efrem Zimbalist II (1918-2014), acteur américain ;
  (1876-1970), fondatrice de l'Institut Curtis ;
 Sam Zimbalist (1904-1958), producteur et monteur américain ;
 Stephanie Zimbalist (1958-), actrice américaine.